Åtvidabergs FF is een in 1907 opgerichte voetbalclub uit Åtvidaberg, Zweden. De thuiswedstrijden worden in Kopparvallen gespeeld. Twintig seizoenen nam het deel aan de Allsvenskan.

Geschiedenis
De club werd opgericht als Åtvidabergs Idrottsförening in 1935 werd de naam omgezet naar de huidige. In 1951 speelde de club voor het eerst in de Allsvenskan maar degradeerde onmiddellijk. In 1968 kon de club terugkeren en verbleef tot 1976 in de hoogste divisie. De club was erg succesvol in deze periode. In 1970 en 1971 werd de Svenska Cupen gewonnen en kwalificeerde zich hierdoor tevens voor de Europa Cup II. In het seizoen 1972/73 nam de club in de UEFA Cup deel. In 1972 en 1973 werden de enige landskampioenschappen behaald, met deelname aan de Europa Cup I als gevolg.

Na de degradatie in 1976 keerde de club onmiddellijk terug naar de Allsvenskan, maar goede resultaten bleven uit. Uiteindelijk volgde na vijf seizoenen degradatie, Åtvidabergs FF lukte het tot 2009 niet meer om terug te keren. In 2009 werd de club tweede in de Superettan en dwong zo directe promotie af en speelde in 2010 voor het zestiende seizoen op het hoogste niveau, men degradeerde al na één seizoen vooraleer men direct kon terugkeren. In 2015 volgde degradatie naar de Superettan. Het lukte ÅFF niet om überhaupt een poging te wagen om terug te keren op het hoogste niveau, in tegendeel zelfs, want in het seizoen 2017 degradeerden de blauw-roden naar de Division 1 (de huidige Ettan) en in 2019 zelfs naar het vierde Zweedse voetbalniveau, de Division 2.

In 2020 verloor men de promotie-/degradatiewedstrijden tegen Västra Frölunda IF (uit 2–0, thuis 3–1) door de uitdoelpuntenregel. Laatstgenoemde kreeg echter geen toestemming van de Zweedse voetbalbond om te promoveren naar de Ettan, waardoor Åtvidabergs FF mocht promoveren.

Kopparvallen
Åtvidabergs FF speelt haar wedstrijden in het Kopparvallen in Åtvidaberg. Eind 2011 is besloten om de stadioncapaciteit te verhogen, vanwege de promotie naar de Allsvenskan. Een nieuwe tribune werd nodig geacht vanwege de strengere licentievoorwaarden van de Zweedse voetbalbond. Een nieuwe hoofdtribune herrees en ook achter de doelen werden twee nieuwe tribunes gebouwd. De oude stijl van het stadion werd zo veel mogelijk gehandhaafd.

Erelijst 
 Landskampioen 
1972, 1973
 Svenska Cupen 
Winnaar: 1970, 1971
Finalist: 1946, 1973, 1979, 2005
 Superettan
2011

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2007 || 6 || 16 || Superettan || 30 || 14 || 5 || 11 || 44 || 35 || +9 || 47 || 2.210
|-
| 2008 || 6 || 16 || Superettan || 30 || 14 || 8 || 8 || 43 || 37 || +6 || 50 || 1.845
|-
| 2009 || bgcolor="#00FF00"|2 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 6 || 7 || 53 || 36 || +17 || 57 || 2.303
|-
| 2010 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 7 || 8 || 15 || 32 || 51 || –19 || 29 || 4.004
|-
| 2011 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || Superettan || 30 || 18 || 3 || 9 || 58 || 31 || +27 || 57 || 2.640
|-
| 2012 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 10 || 11 || 48 || 48 || 0 || 37 || 4.579
|-
| 2013 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 7 || 12 || 37 || 37 || 0 || 40 || 4.287
|-
| 2014 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 12 || 7 || 11 || 39 || 46 || –7 || 43 || 4.036
|-
| 2015 || bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Allsvenskan || 30 || 2 || 9 || 19 || 25 || 55 || –30 || 15 || 3.801
|-
| 2016 || 6 || 16 || Superettan || 30 || 13 || 5 || 12 || 53 || 53 || 0 || 44 ||  1.970 
|-
| 2017 || bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Superettan || 30 || 6 || 5 || 19 || 22 || 58 || –36 || 23 || 1.763
|-
| 2018 || 11 || 16 || Division 1 (Södra) || 30 || 9 || 6 || 15 || 42 || 52 || –10 || 33 || 1.013
|-
| 2019 || bgcolor="#FA8072"|14 || 16 || Division 1 (Södra) || 30 || 8 || 7 || 15 || 35 || 51 || –16 || 31 || 1.308
|-
| 2020 ||  bgcolor="#00FF00"|1 || 14 || Division 2 || 13 || 10 || 1 || 2 || 33 || 18 || +15 || 31 || 
|-
| 2021 || 13 || 16 || Ettan (Södra) || 30 || 8 || 10 || 12 || 40 || 43 || –3 || 34 || 
|-
|}

 In Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Åtvidabergs FF

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Anders Ljungberg (1969-1971)
  Ralf Edström (1971-1973)
  Bruno Manoel Marinho (2007-
  Haris Radetinac (2009-11)
  Viktor Prodell (2010-2013)
  Paulus Roiha (2010)
  Magnus Eriksson (2011-12)
  Mohammed Abubakari (2012-
  Tom Pettersson (2012-
  Daniel Sjölund (2013-
  Emmanuel Boakye (2014-2015)

Externe link 
 Officiële website

Zweedse voetbalclub
Sport in Östergötlands län